Секондіньє́-сюр-Бель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Пуатьє, 22 км на південний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 224 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 536,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Секондіньє-сюр-Бель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Секондіньє-сюр-Бель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр